La Rançon de la gloire peut faire référence à :

Bandes dessinées 
 La Rançon de la gloire, une bande dessinée belge de Paul Deliège éditée en 1993,  de la série Bobo

Cinéma 
 La Rançon de la gloire (Star Dust), un film américain réalisé par Walter Lang et sorti en 1940
 La Rançon de la gloire (Lip Service), un téléfilm américain réalisé par Carlos Portugal en 2013
 La Rançon de la gloire, un film franco-belge réalisé par Xavier Beauvois en 2014